Семейный Кодекс Российской Федерации (СК РФ) — основной кодифицированный нормативный правовой акт, регулирующий семейные отношения на территории Российской Федерации. Был принят вместо действовавшего до этого КоБС РСФСР. Семейный кодекс состоит из восьми разделов, двадцати двух глав и 170 статей.

Структура Семейного кодекса

Раздел I. Общие положения 
Глава 1. Семейное законодательство
Глава 2. Осуществление и защита семейных прав

Раздел II. Заключение и прекращение брака 
Глава 3. Условия и порядок заключения брака
Глава 4. Прекращение брака
Глава 5. Недействительность брака

Раздел III. Права и обязанности супругов 
Глава 6. Личные права и обязанности супругов
Глава 7. Законный режим имущества супругов
Глава 8. Договорный режим имущества супругов
Глава 9. Ответственность супругов по обязательствам

Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей 
Глава 10. Установление происхождения детей 
Глава 11. Права несовершеннолетних детей
Глава 12. Права и обязанности родителей

Раздел V. Алиментные обязательства членов семьи 
Глава 13. Алиментные обязательства родителей и детей
Глава 14. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
Глава 15. Алиментные обязательства других членов семьи
Глава 16. Соглашения об уплате алиментов
Глава 17. Порядок уплаты и взыскания алиментов

Раздел VI. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 
Глава 18. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
Глава 19. Усыновление (удочерение) детей
Глава 20. Опека и попечительство над детьми
Глава 21. Приёмная семья
Глава 22. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Раздел VII. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства

Раздел VIII. Заключительные положения

См. также 
 Гражданский кодекс Российской Федерации
 Кодекс о браке и семье

Примечания 

Кодексы Российской Федерации
Семейное право России
1995 год в России
1995 год в праве